San Joaquín Lamillas kan syfta på orter i kommunen San José del Rincón i Mexiko:

San Joaquín Lamillas Centro
Barrio San Joaquín Lamillas